Mesec je lahko:

 Mesec, enota za čas
 Mesec, 54. sura v Koranu
 Mesec, nebesno telo, ki kroži okoli zemlje
 Mesec, priimek več znanih ljudi